Morčák může být:

 morčák – rod kachen Mergus
 rod Mergellus s jediným zástupcem morčákem bílým (Mergellus albellus) – někdy vyčleňovaný z rodu Mergus
 rod Lophodytes s jediným zástupcem morčákem chocholatým (Lophodytes cucullatus) – někdy vyčleňovaný z rodu Mergus
 Morone – rod ryb z čeledi morčákovití (Moronidae)
 Dicentrarchus – rod ryb z čeledi morčákovití (Moronidae)